Liśnica – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie białogardzkim, w gminie Tychowo

2 cieki wodne:
 Liśnica – rzeka, prawy dopływ rzeki Parsęta
 Liśnica – potoczna nazwa strugi Kacza w jej górnym biegu

Zobacz też 
 Leśnica
 Liśnik